Lakeview School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lakeview School (Alabama), ID-Nr. 77000207
 Lakeview School (Washington), ID-Nr. 88000742